Данная статья представляет собой список футболистов, сыгравших за футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» от 1 до 24 матчей. «Манчестер Юнайтед» — английский футбольный клуб из Траффорда, Большой Манчестер. Клуб был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит (Ланкашир энд Йоркшир Рейлуэй)». Первым официальным матчем клуба стала игра первого раунда Кубка Англии в октябре 1886 года. В 1902 году клуб сменил название на «Манчестер Юнайтед», а в 1910 году переехал на стадион «Олд Траффорд», на котором выступает по сей день. Свой первый трофей национального уровня «Манчестер Юнайтед» выиграл в 1908 году, став чемпионом Первого дивизиона. В общей сложности клуб 20 раз становился чемпионом Англии, а также 12 раз выигрывал Кубок Англии и 5 раз — Кубок Футбольной лиги. Кроме того, «Юнайтед» трижды выигрывал Кубок европейских чемпионов.

С момента основания клуба, более 900 игроков сыграли за «Манчестер Юнайтед» в официальных матчах. Многие из них провели в клубе короткий промежуток времени, после чего выступали за другие команды. Карьера некоторых игроков была прервана травмами или иными причинами. Джимми Дейвис погиб в автокатастрофе в 2003 году, став первым игроком, погибшим не из-за естественных причин с момента мюнхенской авиакатастрофы 1958 года, в которой оборвались жизни 8 игроков клуба, включая Джеффа Бента. Футбольные карьеры ряда футболистов были прерваны Первой и Второй мировыми войнами.

По состоянию на 12 февраля 2023 года, 484 футболиста сыграли за клуб от 1 до 24 официальных матчей. Последним тот момент игроком, дебютировавшим за «Манчестер Юнайтед», стал Марсель Забитцер.

Список игроков 
 Учтены только официальные встречи. Под официальными встречами следует понимать матчи, проведённые футбольным клубом «Манчестер Юнайтед» (до 1902 года известным под названием «Ньютон Хит») в Премьер-лиге, Футбольной лиге (в Первом дивизионе и во Втором дивизионе), Кубке Англии, Кубке Футбольной лиги, Суперкубке Англии, Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов УЕФА, Кубке УЕФА, Кубке обладателей кубков УЕФА, Кубке ярмарок, Суперкубке УЕФА, Межконтинентальном кубке и Клубном чемпионате мира. Матчи, проведённые во время Первой и Второй мировых войн, признаются неофициальными и в статистике не учитываются. Также не учитываются матчи отменённого сезона 1939/40.
 Игроки отсортированы в таблице по дате своего первого выступления за клуб.

Данные откорректированы по состоянию на 12 февраля 2023 года

Заголовки таблицы
 Гражданство — Если игрок выступал за национальную сборную какой-либо страны, то указывается эта страна. В противном случае, указывается страна рождения игрока.
 Карьера в «Юнайтед» — Годы первого и последнего выступления игрока в составе «Манчестер Юнайтед».
 Матчи в основе — Число матчей, в которых игрок выходил в стартовом составе.
 Выходы на замену — Число матчей, в которых игрок выходил на замену.
 Всего матчей — Общее число сыгранных матчей, включая выходы на замену.

Комментарии

Примечания

Ссылки 
 
 
 The Website of Dreams. StretfordEnd.co.uk — официальная статистика по всем игрокам «Ньютон Хит» и «Манчестер Юнайтед» 
 A—Z Player Archive. MUFCInfo.com — подробный архив всех футболистов, выступавших за «Ньютон Хит» и «Манчестер Юнайтед» 

Манчестер Юнайтед
Игроки (1-25 матчей)